Peonio – prefetto del pretorio delle Gallie
 Peonio di Mende – scultore greco antico
 ciò che è relativo alla Peonia
 appartenente all'antico popolo dei Peoni
 Lingua peonia